The Addams Family puede referirse a:

Televisión

 The Addams Family, serie de televisión de 1964-1966.
 The Addams Family, serie de animación de 1973.
 The Addams Family, serie de animación de 1992.
 The New Addams Family, una adaptación de 1998-1999 de la serie original.
 Miércoles, spin-off de 2022.

Películas

 The Addams Family, comedia de 1991.
 Addams Family Values, comedia de 1993, secuela de la anterior.
 Addams Family Reunion, comedia de 1998, secuela de las dos anteriores.
The Addams Family, comedia animada de 2019.
The Addams Family 2, comedia animada de 2021, secuela de la anterior.

Juegos

The Addams Family, pinball de 1992.
The Addams Family, videojuego de 1992.
The Addams Family, videojuego portátil de 1992.
The Addams Family: Pugsley's Scavenger Hunt, videojuego de 1993.
The Addams Family: Mansion Mayhem, videojuego de 2021.

Espectáculos teatrales

The Addams Family, musical de 2010.